kielichowiec Omphalotus – rodzaj grzybów z rodziny Omphalotaceae
 kielichowiec Calycanthus – rodzaj roślin z rodziny kielichowcowatych